Анна Каролина Шмидлова (родена на 13 септември 1994 г. в Кошице) е словашка тенисистка.

Шмидлова е спечелила общо 9 титли на сингъл от веригата на ITF в кариерата си. На 24 август 2015 г. тя записва най-високото си класиране на сингъл в световната ранглиста за жени – No.32, а на 15 юни 2015 г. стига до номер 213 на двойки. През април 2012 г. Шмидлова прави своя дебют за Фед Къп, участвайки за отбора на Словакия. Тя има по-малка сестра, Кристина Шмидлова, която се състезава при девойките.

При младежите Шмидлова е финалистка на сингъл на Ролан Гарос 2012 (отстъпва на Аника Бек с 6 – 3, 5 – 7, 3 – 6) и е бивша номер 10 при девойките.

На Ролан Гарос 2014 Шмидлова надиграва Джън Дзие, а след това и бившата номер 1 Винъс Уилямс, което ѝ осигурява участие в трети кръг на турнир от Големия шлем за първи път в нейната кариера. Там обаче тя е спряна от Гарбине Мугуруса с 2 – 6, 4 – 6.

През 2015 г. Шмидлова стига до първия си WTA финал в Рио де Жанейро, а през април печели и първата си титла на такова ниво (Катовице Оупън 2015). През месец юли триумфира за втори път – на турнира Букурещ Оупън 2015.

Лични данни 
Родена е в семейството на Юрая и Мартина Шмидлови; има по-малки брат и сестра – Юрая Младши и Кристина, която също е тенисистка. Започва да играе тенис, когато е на 7 години. Предпочита твърдата настилка, а любимият ѝ турнир е Ролан Гарос. Говори словашки и английски. Харесва биологията и фотографията; обича да рисува и да чете. Определя се като тиха и срамежлива. Тя се подготвя в Словашкия Национален Тенис Център, а нейни треньори са Милан Мартинец и Ладислав Олаш.

Финали на турнири от WTA Тур

Сингъл: 3 (2 – 1)

ITF Финали: 17 (9 – 8)

Сингъл: 13 (9 – 4)

Двойки: 4 (0 – 4)

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 
  Фед Къп профил
  Официален профил във Facebook

Родени през 1994 година
Словашки тенисистки
Родени в Кошице